Scandale à Hollywood (), film de 1926 réalisé par Fred Guiol, tourné sur deux bobines et deuxième film que tournent ensemble Stan Laurel et Oliver Hardy
Scandale à Hollywood (), film télé de David S. Cass Sr.